Franklin može značiti:

Osobe
 Aretha Franklin (1942. – 2018.), američka pjevačica
 Benjamin Franklin (1706. – 1790.), američki polimatičar i jedan od osnivača Sjedinjenih Američkih Država
 Rosalind Franklin (1920. – 1958.), engleska kemičarka
 John Franklin Enders (1897. – 1985.), američki znanstvenik
 Franklin Pierce (1804. – 1869.), američki predsjednik
 Franklin Delano Roosevelt (1882. – 1945.), američki predsjednik
 Franklin J. Schaffner (1920. – 1989.), američki filmski redatelj

Mjesta
 Franklin, Arizona
 Franklin (Kalifornija)
 Franklin (Nebraska)
 Franklin (Teksas)

Ostalo
 USS Franklin (CV-13), američki nosač zrakoplova